Suassuna  é uma tradicional família do Nordeste do Brasil.

A palavra na língua tupi significa 'veado preto' (suasu, 'veado' + una, 'preto') e designa mais de uma localidade no Nordeste brasileiro.

A origem do nome da família está ligada ao riacho Suassuna, em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, próximo ao engenho de  açúcar que pertenceu a Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque, conhecido como "Coronel Suassuna". O apelido "Suassuna" foi  posteriormente  incorporado ao sobrenome de alguns dos  descendentes do coronel. O primeiro Suassuna, Alexandrino Felício Suassuna, nasceu em 1824, filho de Raimundo Francisco de Sales e Mariana Felícia Corrêa de Albuquerque. Posteriormente, Alexandrino casou-se e estabeleceu-se na cidade de Catolé do Rocha, na Paraíba, local de origem de sua numerosa descendência.

Ver também
Ariano Suassuna 
Conspiração dos Suassunas
João Suassuna 
Ney Suassuna

Suassuna
Sobrenomes das línguas indígenas brasileiras
Família Suassuna